Гуасаве:

 Гуасаве — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Синалоа.
 Гуасаве — муниципалитет в Мексике, входит в штат Синалоа.